Camus kan syfta på:

 Camus (cognac) – ett Cognacsmärke
 Camus – på liv och död – fransk TV-film
 12696 Camus – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Aimée Antoinette Camus (1879-1965), fransk botaniker
 Albert Camus (1913-1960), fransk författare 
 Armand-Gaston Camus (1740-1804), fransk politiker
 Charles Étienne Louis Camus (1699-1768), fransk matematiker 
 Edmond Gustave Camus (1852-1915), fransk läkare och botaniker
 Matilde Camus (1919-2012), spansk poet 

Franska efternamn